Athamanta oreoselinum är en flockblommig växtart som beskrevs av William Hudson. Athamanta oreoselinum ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
oreoselinum